Manjar hat folgende Bedeutungen:

 eine Süßspeise, siehe Dulce de leche
 eine austronesische Sprache, siehe Mandar (Sprache)